Niedzieliska peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Niedzieliska, un village de la voïvodie de Łódź
 Niedzieliska, un village de la voïvodie de Lublin
 Niedzieliska, un village de la voïvodie de Petite-Pologne